Die EBS Dayton Open 2012 fanden vom 5. bis 10. November 2012 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Der an Position vier gesetzte Borja Golán setzte sich im Endspiel gegen den an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Alister Walker mit 11:5, 11:6 und 11:6 durch.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Aurangzeb Mehmund einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2012/13
2012